Ча́рльз Ха́лфорд (, род. 18 февраля 1980, Солт-Лейк-Сити, Юта) — американский актёр. Наиболее известен по роли Реджи Леду в культовом телесериале «Настоящий детектив».

Фильмография

Ссылки 
 Демо Чарльза Халфорда на Youtube

Киноактёры США